

Geografia 
 Bran, comune francese nel dipartimento della Charente Marittima
 Bran, comune della Romania nel distretto di Brașov

Mitologia 
 Brân il Benedetto, divinità gallica e celtica

Personaggi immaginari 
 Brandon "Bran" Stark, personaggio delle Cronache del ghiaccio e del fuoco di George R. R. Martin